Schrüfer ist der Familienname folgender Personen:

 Elmar Schrüfer (1931–2022), deutscher Physiker
 Franz Schrüfer (1823–1909), deutscher Schachkomponist
 Werner Schrüfer (* 1957), deutscher Theologe